Le Sonnet 101 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : OH truant Muſe what ſhalbe thy amends,
For thy neglect of truth in beauty di'd?
Both truth and beauty on my loue depends:
So doſt thou too,and therein dignifi'd:
Make anſwere Muſe,wilt thou not haply ſaie,
Truth needs no collour with his collour fixt,
Beautie no penſell,beauties truth to lay:
But beſt is beſt,if neuer intermixt.
Becauſe he needs no praiſe,wilt thou be dumb?
Excuſe not ſilence ſo,for't lies in thee,
To make him much out-liue a gilded tombe:
And to be praiſd of ages yet to be.
   Then do thy office Muſe,I teach thee how,
   To make him ſeeme long hence,as he ſhowes now.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

101